A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi egyéni mezőnyverseny versenyszámát augusztus 9-én rendezték.

A verseny során második helyen célba ért olasz Davide Rebellin mintáját 2009 januárjában újratesztelték, ami pozitív eredményt hozott. Végül a NOB 2009 novemberében megfosztotta ezüstérmétől. A német Stefan Schumacher hasonlóképp utólag bukott meg a doppingteszten, minek következtében két évre eltiltották.

Végeredmény 
A rövidítések jelentése a következő:
 LAP: az első helyen álló versenyző lekörözte
 DNF: nem ért célba
 DSQ: kizárták

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon